Kurumba peut désigner :

Kurumba (ou Foulcé), un peuple du Burkina Faso ;
Kurumba, un peuple du Tamil Nadu en Inde ;
, un hôtel 5 étoiles sur l'île de Vihamanaafushi aux Maldives .